Vlkoš kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Vlkoš (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Vlkoš (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar